Das St. James’s Place Canary Wharf Classic 2020 fand vom 8. bis 13. März 2020 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger war Paul Coll, der nicht erneut antrat. Im Endspiel trafen die beiden topgesetzten Spieler aufeinander, der Weltranglistenführende Mohamed Elshorbagy und die Nummer zwei der Welt, Ali Farag. Shorbagy, der das Turnier bereits 2018 gewonnen hatte, setzte sich mit 11:8, 10:12, 11:6 und 15:13 durch und sicherte sich damit den vierten Titelgewinn der laufenden Saison und den 41. Turniersieg insgesamt auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Richie Fallows einen Startplatz im Hauptfeld. In der ersten Runde, im Achtel- und im Viertelfinale wurde wie im Vorjahr das „best of three“-Format angewandt, das heißt, es wurden nur zwei gewonnene Sätze zum Gesamtsieg benötigt. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im „best of five“-Format gespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 109.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
2020